Folkets demokratiska parti kan syfta pår

 Folkets demokratiska parti (Bhutan) – ett politiskt parti i Bhutan
 Folkens demokratiska parti (Turkiet) – ett politiskt parti i Turkiet (HDP)
 Folkets demokratiska parti (Makedonien) – ett tidigare politiskt parti i Makedonien